Дунаевский сельский совет () — входит в состав
Кременецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дунаев.

Населённые пункты совета 
 
 с. Дунаев 
 с. Богдановка 
 с. Куликов 
 с. Савчицы

Примечания